Llagostera kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Llagostera, Mexiko, ort, Puebla, Hueytamalco,

Spanien 

 Llagostera, Spanien, ort, Katalonien, Província de Girona, 
 Llagostera (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar